Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Betty-Ann Stuart.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979
Tennis en février 1979